Fukami bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Fukami (Han)

Fukami ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroshi Fukami, Schauspieler
 Jun Fukami, Mangaka
 Rika Fukami, Synchronsprecherin